Friesdorf bezeichnet drei Orte in Deutschland:

 Ortsteil Friesdorf des Bonner Stadtbezirks Bad Godesberg, siehe: Friesdorf (Bonn)
 Ortsteil Friesdorf der Stadt Mansfeld in Sachsen-Anhalt, siehe: Friesdorf (Mansfeld)
 Wohnplatz Friesdorf der Gemeinde Wollin, Lkr. Potsdam-Mittelmark, Brandenburg; siehe Friesdorf (Wollin)